Теуль-де-Гонсалес-Ортега:

 Теуль-де-Гонсалес-Ортега — город в Мексике, входит в муниципалитет Теуль-де-Гонсалес-Ортега штата Сакатекас.
 Теуль-де-Гонсалес-Ортега — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.